Михаи́л Кня́зев:
 Князев, Михаил Валерианович (1856—1933) — адмирал русского флота.
 Князев, Михаил Семёнович (1897—1973) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Князев, Михаил Тихонович (1906—1981) — полковник, Герой Советского Союза.